Адольф Кочирц (; , Верованы, ныне район Оломоуц, Чехия — , ) — австрийский музыковед чешского происхождения.

Биография 
Окончил Венский университет (1891), где изучал право. В 1891—1935 гг. на государственной службе, к 1927 г. дослужился до чина надворного советника (хофрата). Одновременно в 1901 г. окончил философский факультет того же университета, занимался музыковедением под руководством Гвидо Адлера. В 1903 г. защитил докторскую диссертацию, посвящённую лютнисту XV—XVI вв. . С 1904 г. читал в Венском университете лекции по табулатуре. Среди его учеников, в частности, Йозеф Цут.

Кочирц — один из первых крупных исследователей истории гитарной и лютневой музыки. Изучал также жизнь и творчество Иоганна Генриха Шмельцера. Опубликовал множество старинных произведений для этих инструментов, в том числе в серии «Памятники австрийской музыки» (), где под редакцией Кочирца вышли тома «Австрийская лютневая музыка XVI века» (; Bd. 37, 1911) и «Австрийская лютневая музыка между 1650 и 1720 гг.» (; Bd. 50, 1918); кроме того, в той же серии Кочирц редактировал табулатуры для тома «Немецкая полифоническая песня в Австрии 1480—1530 гг.» (; Bd. 72, 1930), составленного Л. Новаком, а том «Австрийская лютневая музыка XVIII века» (; Bd. 84, 1966), составленный , был частично основан на материалах Кочирца.

Примечания

Ссылки 
 

Музыковеды Австрии